Buren steht für:

 Buren, Bevölkerungsgruppe Südafrikas
 Buren (Ameland), eine Ortschaft auf der westfriesischen Insel Ameland, Niederlande
 Buren (Gelderland), eine Gemeinde in der Provinz Gelderland, Niederlande
 Buren (Germanen), germanischer Volksstamm im Osten Mitteleuropas (im Quellgebiet der Oder)

Buren ist der Familienname folgender Personen:

 Amelia Van Buren († 1942), US-amerikanische Fotografin
 Daniel Buren (* 1938), französischer Maler und Bildhauer
 Martin Van Buren (1782–1862), achter US-Präsident
 Mick van Buren (* 1992), niederländischer Fußballspieler
 Rudy van Buren (* 1992), niederländischer Automobilrennfahrer 

Buren ist Bestandteil des Namens (weder Vor- noch Nachname) von:

 Buren Bayar (1960–2018), mongolischer Volkssänger aus der VR China

Siehe auch:
 Buuren
 Boeren
 Burenwurst
 Grafschaft Buren
 Van Buren
 Büren
 Bühren (Begriffsklärung)